Stickl ist der Familienname folgender Personen:

 Simon Stickl (* 1987), deutscher Skisportler
 Otto Stickl (1897–1951), deutscher Hygieniker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Stickel (Begriffsklärung)
 Stickle